Kamienny Most (West-Pommeren)
 Kamienny Most (Łódź)